Beacon puede hacer referencia a:

 Beacon 1 y Beacon 2, un par de satélites artificiales de la NASA dedicados a la investigación de la densidad de la atmósfera terrestre;
 Beacon FC, un equipo de fútbol de Guyana;
 Beacon, una localidad del estado de Nueva York (Estados Unidos);
 Beacon, una localidad del estado de Iowa (Estados Unidos).
 Beacon Falls, un pueblo del estado de Connecticut (Estados Unidos).
 Beacon Square, un pueblo del estado de Florida (Estados Unidos).
 Beacon frame, un marco de administración en redes inalámbricas WLAN.
 Beacon, dispositivo que emite señales de radio bluetooth.